Las siglas PMN pueden referirse a:

 el Peso Moneda Nacional, moneda argentina hasta 1969.
 los Leucocitos polimorfonucleares, células del sistema inmunitario.
 el Partido de la Movilización Nacional, partido político de Brasil.